Annulus (eller anulus, flertal annuli, anuli) er latin og fransk for lille ring. Annulus har flere specialiserede betydninger:
 Egentlige ringe, som er kendt med ordet Annulus:
 Annulus piscatorius – en af pavens insignier; fiskerringen.
 Annulus pastoralis – en af biskoppens insignier; pastoralring.
 Annulus (anatomi)
 Annulus (matematik)
 Annulus (mykologi)
 Annulus (astronomy)
 Annulus (kosmologi)
 Annulus (oliebrønd)
 Annulus (mikroscopi)
 Annular ring – en lille metal torus, som anvendes til at skabe et via-hul i printplader.
 Annulet (ring) – fra heraldik.

Se også 
 Annullere